Atti ist der Familienname folgender Personen:

 Isotta degli Atti († 1474), italienische Fürstin

ATTI steht als Abkürzung für:

 Agreement on freight Train Transfer Inspection, internationale Übereinkunft über die Anerkennung von Wagenuntersuchungen

Abkürzung